Erycina kan syfta på:

 Erycina (djur) – ett släkte av musslor
 Erycina (växter) – ett släkte av växter